Mazerolles kan syfta på:

 Mazerolles, Charente – fransk kommun i departementet Charente
 Mazerolles, Charente-Maritime – fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Mazerolles, Landes – fransk kommun i departementet Landes
 Mazerolles, Pyrénées-Atlantiques – fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques
 Mazerolles, Hautes-Pyrénées – fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Mazerolles, Vienne – fransk kommun i departementet Vienne
 Mazerolles-du-Razès – fransk kommun i departementet Aude
 Mazerolles-le-Salin – fransk kommun i departementet Doubs